

Geografia
Brasile
 Valente – municipio dello Stato di Bahia

Onomastica
 Valente – nome proprio maschile

Persone
Nome
 Aurelio Valerio Valente – imperatore romano
 Flavio Valente Giovino – generale dell'Impero romano
 Valente – imperatore romano
 Valente di Mursa – vescovo di Mursa (moderna Essecio in Croazia)
 Valente Tessalonico – proconsole e usurpatore contro l'imperatore romano Gallieno

Cognome
 Andrea Valente – illustratore e scrittore italiano
 Antonio Valente – compositore italiano
 Antonio Valente – scenografo italiano
 Armando Valente – marciatore italiano
 Armindo Valente – calciatore italiano
 Caterina Valente – cantante, attrice e showgirl italiana
 Dino Valente, uno degli pseudonimi di Chester William Powers, Jr. – cantautore statunitense
 Duarte Valente – calciatore portoghese
 Giovanni Valente – doge genovese
 Jennifer Valente – pistard statunitense
 Hugo Valente – ex pilota automobilistico francese
 Laura Valente – cantante e musicista italiana
 Marcos Valente – calciatore portoghese
 Nuno Valente, propr. Nuno Jorge Pereira Silva Valente – ex calciatore portoghese 
 Paolo Valente – scrittore e giornalista italiano
 Pellegrino Valente – calciatore italiano
 Pietro Valente – architetto, insegnante e teorico italiano
 Ramiro Rodrigues Valente – ex calciatore brasiliano
 Renato Valente, nome d'arte di Mario Valente – attore italiano
 Ricardo Jorge Oliveira Valente, noto semplicemente come Ricardo Valente – calciatore portoghese
 Saverio Valente – musicista italiano
 Sergio Quirino Valente – velista italiano
 Silvana Valente – paraciclista italiana
 Silvio Francesco Valente, noto solo come Silvio Francesco – cantante, attore e musicista italiano
 Tiago Valente – calciatore portoghese
 Tony Valente – fumettista francese
 Valeria Valente – politica italiana
 Vincenzo Valente – compositore e paroliere italiano

Altri progetti